Zhmérynka (en ucraniano: Жмеринка) es una ciudad de importancia regional de Ucrania perteneciente a la óblast de Vínnytsia.

Es la capital del raión de Zhmérynka, pero no pertenece al mismo.

Su población estimada en 2015 es de 35 284 habitantes.

Se ubica 34 km al suroeste de Vínnytsia y 234 km al suroeste de Kiev.

Demografía 
La ciudad ha tenido la siguiente evolución demográfica:

 1923: 16 615 habitantes
 1939: 23 703 habitantes
 1970: 36 195 habitantes
 1989: 41 080 habitantes
 2001: 37 349 habitantes
 Todas las estimaciones posteriores a 2011 sitúan la población en torno a 35 000 habitantes

Según el censo de 2001, la gran mayoría de la población de la ciudad era hablante de ucraniano (90.81%), existiendo una minoría de hablantes de ruso (8.51%).

Referencias

Enlaces externos 

Ciudades de importancia regional de la óblast de Vínnytsia